Wilhelm Tischbein ist der Name von

 Anton Wilhelm Tischbein (1730–1804), deutscher Maler
 Johann Heinrich Wilhelm Tischbein  genannt Goethe-Tischbein (1751–1829), deutscher Maler, Radierer, Kunstsammler und Schriftsteller,
 Carl Wilhelm Tischbein auch Karl Wilhelm Tischbein (1797–1855) deutscher Maler
 Willy Tischbein auch Wilhelm Tischbein; William Tischbein; Heinrich Ludwig Karl August William Tischbein (1871–1946), deutscher Radrennfahrer und Industrieller